Carlo Pellegrini kan syfta på:

* Carlo Pellegrini (1605–1649), italiensk barockmålare
 Carlo Pellegrini (1736–1814), italiensk romersk-katolsk biskop
 Carlo Pellegrini (1839–1889), italiensk tecknare
 Carlo Pellegrini (1866–1937), italiensk målare och tecknare

Se även 

 Carlos Pellegrini (1846–1906), argentinsk politiker